Tanami bezeichnet:

 eine Region in Nordaustralien, siehe Tanamiwüste und Tanami-Region
 einen Ortsteil von Kushimoto (Wakayama) in Japan

Siehe auch: 
 Tanami Road in Australien